O Penafiel ganhou a zona norte, o Académica ganhou a zona centro e o Amora ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1979 em Portugal
Futebol de 1980 em Portugal